L'Open des Pays-Bas (en anglais : Dutch Open) est un tournoi annuel néerlandais de golf. Financé principalement par KLM, il a au cours de l'histoire porté le nom de différents sponsors, actuellement celui de la compagnie aérienne.

Le tournoi eut lieu dans le passé sur de nombreux autres parcours, maintenant le Kennemer Golf & Country Club.

Palmarès

Références

Liens externes 
 Présentation du tournoi sur le site du circuit européen
 site Officiel

Tournoi du tour européen PGA